Susice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Sušice (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Sušice (ort i Tjeckien, Plzeň), Okres Klatovy, 
 Sušice (ort i Tjeckien, Zlín), Okres Uherské Hradiště, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar